

Geografia
 Rothstein – centro abitato nel comune tedesco di Uebigau-Wahrenbrück

Persone
 Arnold Rothstein – mafioso statunitense
 Arthur Rothstein – fotografo statunitense
 Ron Rothstein – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro
 Albert Rothstein – personaggio immaginario dell'Universo DC